Grzesznica (Die Sünderin) – powieść Petry Hammesfahr
 Grzesznica (Sins of the Mind ) – amerykański film z 1997
 Grzesznica (Amarte es mi pecado) – meksykański serial telewizyjny (telenowela) z 2004
 Grzesznica (The Sinner)' – amerykański serial telewizyjny z 2017, ekranizacja powieścir